Петруше́вич (, ) — белорусская и украинская фамилия; образована от имени Петруш ← Пётр.

Известные носители 
 Петрушевич, Антоний Степанович (1821—1913) — украинский церковный и политический деятель галицко-русского движения.
 Петрушевич, Василий Васильевич (1914—1991) — Герой Советского Союза
 Петрушевич, Евгений Емельянович (1863—1940) — украинский общественно-политический деятель, президент Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР).

См. также 
 Петруша

Примечания